Тетерино — название ряда населённых пунктов:

Белоруссия 
 Тетерино — агрогородок в Круглянском районе Могилёвской области.

Россия 
Владимирская область
 Тетерино — деревня в Ковровском районе.
 Тетерино — деревня в Собинском районе.
 Тетерино — село в Суздальском районе.

Костромская область
 Тетерино — деревня в Буйском районе.

Московская область
 Тетерино — деревня в Клинском районе.
 Тетерино — деревня в Можайском районе.

Новгородская область
 Тетерино — деревня в Пестовском районе.

Омская область
 Тетерино — исчезнувшая деревня в Исилькульском районе.

Пермский край
 Тетерино — посёлок в Соликамском районе.

Псковская область
 Тетерино — деревня в Новоржевском районе.
 Тетерино — деревня в Островском районе.
 Тетерино — деревня в Порховском районе.

Рязанская область
 Тетерино — деревня в Клепиковском районе.

Смоленская область
 Тетерино — деревня в Духовщинском районе.
 Тетерино — деревня в Угранском районе.
 Тетерино — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тверская область
 Тетерино — деревня в Кесовогорском районе.
 Тетерино — деревня в Сонковском районе.
 Тетерино — микрорайон города Ржева.

Ярославская область
 Тетерино — деревня в Большесельском районе.
 Тетерино — деревня в Даниловском районе.
 Тетерино — деревня в Любимском районе.